Кискачи́ — караимская фамилия.

Известные носители